Effeuillage est un terme désignant le fait d'enlever des feuilles à un végétal. 

 L'effeuillage, en viticulture, consiste à enlever les vieilles feuilles (dites « sénéscentes ») afin de favoriser l'éclairement et l’aération des grappes. Cela permet une meilleure maturation des baies et diminue les risques d'apparition de certaines maladies cryptogamiques. L'effeuillage peut être effectué de manière manuelle, mécanique ou thermique.

 Dans le langage courant, « effeuillage » est un synonyme de striptease. On peut également employer l'expression « effeuiller la marguerite » pour présager de la tiédeur ou la chaleur des sentiments.
Effeuillage est également une revue annuelle consacrée à l'analyse des transformations médiatiques. Elle est éditée par les étudiants du master médias et management du Celsa Sorbonne Université.